Склади команд-учасниць фінального турніру чемпіонату світу з футболу 1998 року.

Австрія

Англія

Аргентина

Бельгія

Болгарія

Бразилія

Данія

Іран

Іспанія

Італія

Камерун

Колумбія

Марокко

Мексика

Нігерія

Нідерланди

Німеччина

Норвегія

ПАР

Парагвай

Південна Корея

Румунія

Саудівська Аравія

США

Туніс

Франція

Чилі

Шотландія

Хорватія

Югославія

Ямайка

Японія

Статистика